The Hunt bezeichnet

folgende Filme:
 The Hunt (1997), Spielfilm von John Ridley
 The Hunt (2006), Spielfilm von Fritz Kiersch
 Die Jagd (2012), Spielfilm von Thomas Vinterberg
 The Hunt (2020), Spielfilm von Craig Zobel

im Musikbereich:
 The Hunt (Album), Album der Metal-Band Grand Magus
 The Hunt (Band), ehemalige kanadische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band

Siehe auch:
 Die Jagd